Élő könyvek – Magyar Klasszikusok – a Franklin Társulat sorozata
 Magyar Klasszikusok – a Magyar Népművelők Társasága sorozata
 Magyar Klasszikusok – az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó sorozata
 Magyar Klasszikusok – a Babits Kiadó sorozata